Simhallsbadet kan avse
 Simhallsbadet, Helsingborg – en badanläggning på Söder i Helsingborg
 Simhallsbadet, Malmö – en badanläggning i Malmö
 Simhallsbadet, Halmstad – en badanläggning i Halmstad